Pod pseudonimem Marquitos występowali:
 Marcos Alonso Imaz (ur. 1933, zm. 2012) – hiszpański piłkarz
 Marcos García Barreno (ur. 1987) – hiszpański piłkarz